Die Fußball-Amateurliga Hamburg 1959/60 war die 15. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Amateurliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Amateurliga, lediglich die drei Aufsteiger Rasensport Harburg (Rückkehr nach drei Spielzeiten), Ahrensburger TSV (Wiederaufstieg nach einer Spielzeit) und FC St. Pauli Amateure (erstmals in der Amateurliga).

Sieger wurde der SC Victoria Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten Harburger TB 1865 nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Victoria belegte in seiner Gruppe den geteilten ersten Platz, unterlag im Entscheidungsspiel dem VfB Oldenburg. Harburg blieb in seiner Gruppe nur der letzte PLatz, wodurch keine Hamburger Mannschaft aufsteigen konnte.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die Amateurmannschaft des FC St. Pauli musste die Amateurliga nach einer Spielzeit wieder verlassen, der VfL Stade nach 13 Spielzeiten und der HEBC Hamburg nach drei Spielzeiten.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Amateurliga Hamburg 1959/60 auf f-archiv.de
 Amateurliga Hamburg 1959/60 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1959
Fußballsaison 1959/60